Komornicki – polskie nazwisko. Na początku lat 90. nosiło je ponad 550 osób.

Znani Komorniccy 
 Anna Komornicka (1920–2018) – polska filolog klasyczna i nauczycielka akademicka
 Bogusław Komornicki (1901–1925) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari 
 Franciszek Komornicki (1733–1780) herbu Nałęcz – duchowny rzymskokatolicki, bp tytularny Caesaropolis 
 Jan Komornicki (ur. 1943) – polski polityk, poseł na Sejm II kadencji,ambasador
 Krzysztof Komornicki (ur. 1931) – polski kierowca wyścigowy i rajdowy
 Krzysztof Komornicki (ur. 1942) – polski polityk, poseł na Sejm X kadencji 
 Leon Komornicki (ur. 1947) – generał dywizji Wojska Polskiego
Piotr Odmieniec Włast, urodzony jako Maria Komornicka (1876–1949) – polski poeta i tłumacz
 Piotr Komornicki (ur. 1952) – polski polityk, były wojewoda krośnieński oraz burmistrz miasta
 Ryszard Komornicki (ur. 1959) – piłkarz polski
 Stanisław Nałęcz-Komornicki (1924–2010) – generał brygady Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, historyk wojskowości
 Stanisław Komornicki (1949–2016) – polski chemik, profesor, rektor PWSZ w Tarnowie
 Stefan Komornicki (1877–1942) – polski historyk sztuki, muzeolog, konserwator i działacz turystyczny
 Tomasz Komornicki (ur. 1963) – polski geograf i nauczyciel akademicki
 Tomasz Komornicki (gleboznawca) (1916–1994), polski gleboznawca i nauczyciel akademicki 

 Zobacz też
 Komarnicki

Przypisy 

Polskie nazwiska